Underwater (canção), gravada por Mika

Cinema
 Underwater!, com Jane Russell e Gilbert Roland (1955)
 Underwater (filme), com Kristen Stewart e Vincent Cassel (2020)

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema